Die andere Seite des Mondes steht für:

 Die andere Seite des Mondes (1984), einen deutschen Fernsehfilm von Michael Lähn

 Die andere Seite des Mondes (2003), ein kanadisches Kinofilmdrama von Robert Lepage